Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1920/21 werd beslist via de kampioenscompetitie met NAC als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vier regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Be Quick, van de Oostelijke Go Ahead, NAC van Zuid, en van de Westelijke Ajax.

Eindstand

Kampioenscompetitie

Eerste Klasse Oost

Eerste Klasse Noord

Eerste Klasse Zuid

Eerste Klasse West

 1920/21
Competitievoetbal 1920/21